Tanque är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Tanque ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Teneriffa.

Terrängen runt Tanque är varierad. Havet är nära Tanque norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Tanque. Runt Tanque är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santiago del Teide,  km söder om Tanque. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna